Lazzaro ist der Familienname von

 Sara Lazzaro (* 1984), italienisch-US-amerikanische Schauspielerin
 Urbano Lazzaro (1924–2006), italienischer NS-Widerstandskämpfer

Siehe auch:

 Di Lazzaro